Rabiacán puede referirse a:

 el nombre común de la planta Arum italicum; 
 el nombre común de la planta Iris pseudacorus; o
 el nombre común de la planta '''''Rhamnus frangula.